RT 125 ist die Modellbezeichnung verschiedener, von verschiedenen Herstellern produzierter Motorräder.
 DKW RT 125
 IFA RT 125, (siehe MZ 125)
 MZ RT 125, (siehe MZ 125)
 MZ RT 125